Дин Хик (; ) — канадский кёрлингист.

В составе смешанной парной сборной Канады участник  (заняли  шестое место).  (2012), из их команды-чемпиона были выбраны мужчина и женщина для выступления на чемпионате мира среди смешанных пар 2012.

В «классическом» кёрлинге в основном играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото ().
 : бронза ().

 Приз имени Росса Харстона за воплощение спортивного духа () на : .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончил Университет Реджайны.

Работает бизнес-консультантом в компании ISM Canada, предоставляющей услуги в области информационных технологий, базирующейся в городе Реджайна (провинция Саскачеван).

Примечания

Ссылки 
 Dean Hicke - Curling Canada Stats Archive
 
 Jason Ackerman 2012 Canadian Mixed Championship Team – CURLSASK
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Выпускники Университета Реджайны